Клан Уэддербёрн (шотл. — Clan Wedderburn) — один из кланов равнинной части Шотландии (Лоуленда).

 Девиз клана: Non degener (лат.) — «Невырождающийся» (Not degenerate).
 Вождь клана: Генри Дэвид Скримжур-Уэддербёрн (шотл. — Henry David Scrymgeour-Wedderburn) — лорд Скримжур.
 Символ клана: Ветка бука
 Резиденция вождей клана: Замок Блэкнесс (шотл. — Blackness Castle)

История клана Уэддербёрн

Происхождение клана Уэддербёрн 
Впервые клан Уэддербёрн упоминается в исторических источниках в документе «Рагманские свитки» 1296 года — Вотье де Уэддербёрн (шотл. — Wautier де Wederburn) вместе с другими вождями шотландских кланов присягнул на верность королю Англии Эдуарду I Плантагенету. В то время клан Уэддербёрн владел землями в Берикшире. Позже клан Уэддербёрн и его вождь Джон де Уэддербёрн упоминается в 1364 году. Потом упоминается Уильям де Уэддербёрн, живший где-то в 1426—1452 годах. В то время клан владел землями Уэддербёрн и замком Уэддербёрн, но затем и те земли, и замок были потеряны кланом.

После упадка клан Уэддербёрн переселился в шотландское пограничье — земли, которые граничили с Англией и находились в состоянии постоянной войны с Англией: осуществлялись постоянные рейды с обеих сторон с целью грабежа. Клан Уэддербёрн поселился в землях Форфаршира. В XV веке существовали 4 разных септа клана Уэддербёрн, которые жили в Данди, Кингенни в Форфаре.

XV—XVII века 
В Данди жил Джеймс Уэддербёрн. У него было трое сыновей: Джеймс (1495—1553), Джон (1505—1556) и Роберт (1510—1555), которые были одними из первых шотландских протестантов-реформаторов. Они объединились для защиты протестантской веры от католиков. О них в свое время были написаны баллады «Гайде и Годли», которые были известны как Уэддербёрнские псалмы.

Потомком старшего брата Джеймса был Джеймс Уэддербёрн (1585—1639), епископ Данблейн с 1636 года. Он вместе с архиепископом Кентерберийским Уильямом Лодом внедрил новую литургию в церкви Шотландии. Но он был лишен сана и изгнан из Шотландии в 1638 году. Он ушел в отставку, жил в Кентербери, был похоронен в Кентерберийском соборе.

Третий брат — Роберт Уэддербёрн имел внука Александра Уэддербёрна (ум. 1585), который был клерком в Данди в 1557—1582 годах. Его сын Александр Уэддербёрн из Кингенни (1561—1626) был фаворитом шотландского короля Якова VI Стюарта. Он сопровождал короля в Англию в 1603 году, когда Яков VI стал королем Англии, Шотландии и Ирландии. И когда Александр Уэддербёрн из Кингенни возвращался обратно в Шотландию, он получил от короля подарок — перстень с руки его величества. Эта линия — Уэддербёрн из Кингенни по прямой мужской линии угасла в 1761 году, после смерти Дэвида Уэддербёрна из Кингенни. Титул унаследовали вожди клана Скримжур, которые стали именоваться Скримжур-Уэддербёрн.

У Джеймса Уэддербёрна (1589—1627), брата Дэвида, был сын Александр Уэддербёрн, который владел замком Блэкнесс. Александр Уэддербёрн (1610—1675) был одним из уполномоченных по заключению Рипонского перемирия (шотл. — Ripon) в 1641 году.

XVIII век 
Сэр Джон Уэддербёрн (1700—1723), 3-й баронет из Блэкнесса и владелец замка Блэкнесс, служил в британской армии, потом женился и умер в 1723 году. Он продал замок Блэкнесс своему двоюродному брату — сэру Александру Уэддербёрну, который унаследовал титул баронета из Блэкнесса в 1696 году.

Александра Уэддербёрна (1675—1744) уволили с должности клерка Данди за то, что он симпатизировал якобитам. Его старший сын сэр Джон Уэддербёрн, 5-й баронет из Блэкнесса (1704—1746), тоже поддерживал якобитов, вступил добровольцем в полк лорда Огилви. Он попал в плен во время битвы при Каллодене в 1746 году. Его осудили, признали виновным и казнили за «государственную измену». Титул баронета был аннулирован. Его старший сын Джон Уэддербёрн (1729—1803) также был в армии якобитов, остался в живых, и после поражения восстания бежал на Ямайку.

В 1803 году сэр Дэвид Уэддербёрн (1775—1858), который был депутатом Палаты общин от Перта (1805—1818) и главным почтмейстером Шотландии (1823—1831), стал вождем клана Уэддербёрн. Его наградили титулом баронета из Баллиндина в том же 1803 году. Также известен Александр Уэддербёрн (1733—1805), сын сэра Питера Уэддербёрна, лорда Честерхолла (ум. 1756), выдающийся юрист, генеральный солиситор Англии и Уэльса (1771—1778), генеральный атторней Англии и Уэльса (1778—1780), главный судья общей юрисдикции (1780—1793), лорд-стюард Великобритании (1793—1795) и лорд-канцлер Великобритании (1793—1801). Он выступил против политики британского правительства в американских колониях, и предсказал, что колонии отделятся от Британской империи. Он получил титул лорда Лафборо в 1780 году и графа Росслина в 1801 году.

Замки клана Уэддербёрн 
 Замок Блэкнесс (шотл. — Blackness Castle) — был в собственности клана Уэддербёрн в XVII—XVIII веках.

Вождь клана 
Титул вождя клана перешел в семью Скримжур-Уэддербёрн, графам Данди. По семейной договоренности, титул вождя клана Уэддербёрн носит старший сын графа Данди, который сам является вождем клана Скримжур. Когда вождь клана Уэддербёрн получает графский титул, титул вождя переходит к его наследнику. В настоящее время вождем клана Уэддербёрн является Генри Дэвид Скримджер-Уэддерберн, 15-й лорд Скримджер (род. 1982), старший сын и наследник Александра Генри Скримджера, 12-го графа Данди, вождя клана Скримджер (род. 1949).

См. также 
 Кланы Шотландии
 Клан Скримжур
 Граф Росслин

Примечания

Ссылки 
 Peter Garwood: The Wedderburn Pages 
 ElectricScotland.com: Clan Wedderburn 
 MyClan: Wedderburn

Клан Уэддербёрн